L'édition 2019 du tournoi de tennis de Houston se déroule du 11 au  à Houston, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Kirsten Flipkens remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Coco Vandeweghe, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ellen Perez et Luisa Stefani.

Faits marquants

Forfaits 
On notes les forfaits de l'Italienne Sara Errani, des Australiennes Jaimee Fourlis et Olivia Rogowska, de la Polonaise Katarzyna Kawa, de la Slovaque Kristína Kučová, de la Russe Anastasiya Komardina, des Américaines Asia Muhammad et Jessica Pegula, de la Britannique Katie Swan, de la Canadienne Katherine Sebov, de la Japonaise Mayo Hibi et de la Roumaine Patricia Maria Țig. Elles sont respectivement remplacées par Fanny Stollár, Hanna Chang, Gabriela Cé, Grace Min, Mari Osaka, Catherine Harrison, Deniz Khazaniuk, Hailey Baptiste, Anna Danilina, Giuliana Olmos, Kayla Day et Quinn Gleason.

Lauréates 
En simple, la Belge et tête de série  Kirsten Flipkens remporte son premier titre en simple en WTA 125 en battant l'Américaine et wild card Coco Vandeweghe.

En double, les têtes de série  Ellen Perez et Luisa Stefani remportent leur premier titre en collaboration en disposant des têtes de série  Sharon Fichman et Ena Shibahara.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Houston
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2019
Houston
Sport aux États-Unis en novembre 2019
Tennis en novembre 2019